Tři králové mohou znamenat:
 Tři králové – obecné označení pro blíže neznámý počet mudrců, kteří dle Bible navštívili malého Ježíše
 Epifanie – křesťanský svátek 6. ledna na počest této události (také zvaná Zjevení Páně)
 Tři králové (protinacistický odboj) – jádro odbojové skupiny tvořené Morávkem, Mašínem a Balabánem
 Tři králové (seriál) – český televizní seriál o těchto odbojářích (režie Karel Kachyňa, 1998)
 Tři králové (komiks) – stostránkový výpravný komiks o těchto odbojářích (text Zdeněk Ležák, kresby Michal Kocián, ARGO, Praha, 2017)
 Tři králové (film) – americký válečný film (1999)
 Tři králové (souhvězdí) –  pás tří hvězd v souhvězdí Orion

Externí odkazy